Gerhard Rosselmini (1745-1799), militaire autrichien
 Niccolo Rosselmini (mort en 1772), aristocrate toscan, auteur d'un traité d'équitation